Македо́нія може означати:

Історичні області
 Македонія (історична область) — у XX столітті поділена на три області відповідно між Грецією, Північною Македонією та Болгарією:
 Егейська Македонія (52,40 %)
 Північна Македонія (36,60 %), колишня республіка Югославії, нині незалежна держава на Балканах. 
 Піринська Македонія

Давні державні утворення
 Стародавня Македонія
 Македонія (римська провінція)
 Македонія (фема)

 Інше
 Міжнародний аеропорт «Македонія»
 Македонія (Алабама)
 Македонія ТВ

Македонія — місто, штат Айова
 Македонія — місто, штат Огайо
 Македонія — селище, штат Іллінойс
 Македонія — переписна місцевість, штат Алабама

Див. також 
 Суперечка щодо назви Македонії
 Македонці (значення)
 Македонське питання
 Боротьба за Македонію
 Історія Македонії
 Історія Північної Македонії